200 богатейших бизнесменов России — 2015 — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в 2015 году. Список является оценочным и составляется по следующей методике:

 Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
 Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
 Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
 В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Данный список стал 12-м по счёту в России — первый подобный рейтинг был составлен в 2004 году. Список 2015 года составлен по состоянию на 16.04.2015.

Список 2015 года составлялся в условиях международных санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля. Число долларовых миллиардеров в списке за год снизилось со 111 до 88, а совокупное состояние двухсот богатейших предпринимателей России сократилось в 2015 году на $73 млрд. По числу долларовых миллиардеров Россия уступает США, Китаю, Германии и Индии.

Список

Первая десятка

11—88 место

89—200 место

Примечания

Ссылки 
 200 богатейших бизнесменов России — 2015 — Forbes
 Таблица 200 богатейших бизнесменов России — 2015 — Forbes

Россия